Ангальт-Кётен () — германское княжество под управлением князей Ангальт-Кётенских из династии Асканиев с резиденцией в Кётене, существовавшее в 1396—1847 годах. В 1847—1863 годах принадлежало Ангальт-Бернбургу и находилось в составе Ангальтского герцогства.

История 
В 1382—1392 годах княжеством Ангальт-Цербст управляли три брата Сигизмунд I, Альбрехт III и Вальдемар III, пока Вальдемар не умер в 1392 году. Два брата Сигизмунд и Альбрехт в 1396 году поделили княжество Ангальт-Цербст на Ангальт-Кётен и Ангальт-Дессау. Линия герцогов угасла в 1475 году.

В 1525 году Ангальт-Кётен стало второй страной мира после курфюршества Саксония, где при Вольфганге Ангальт-Кётенском была проведена Реформация. Линия герцогов угасла в 1566 году.

В 1570 году Ангальт-Дессау объединило под собой княжество Ангальт, но распалось в 1603 году в результате раздела наследства на Ангальт-Дессау, Ангальт-Бернбург, Ангальт-Кётен, Ангальт-Плёцкау и Ангальт-Цербст. В 1665 году Ангальт-Кётен отошло Ангальт-Плёцкау, его правителями стали братья Лебрехт и Эмануэль. С этого времени правящая династия называлась Ангальт-Кётен-Плёцкау.

Младший брат князя Карла Георга Лебрехта Ангальт-Кётенского Фридрих Эрдман получил при жизни своего бездетного дяди графа Иоганна Эрдмана Промницкого сословные владения Плес в Верхней Силезии и основал секундогенитуру Ангальт-Кётен-Плес.

В 1806 году княжество Ангальт-Кётен было возведено в герцогство. Последний герцог из линии Ангальт-Кётен-Плецкау, малолетний Людвиг Август умер в 1818 году. Герцогом Ангальт-Кётена стал князь Ангальт-Кётен-Плесский Фердинанд Фридрих.

Правящая герцогская династия прервалась в 1847 году. Герцогство отошло Ангальт-Бернбургу и с его согласия управлялось вместе с Ангальт-Дессау. После угасания линии Ангальт-Бернбурга Ангальт был объединён в 1863 году под властью герцога Леопольда IV Фридриха Ангальт-Дессауского.

Литература 
 Edgar Liebmann: Die Verfassung des Herzogtums Anhalt-Köthen von 1810/11. In: Hartwig Brandt/Ewald Grothe (Hrsg.): Rheinbündischer Konstitutionalismus (= Rechtshistorische Reihe, Bd. 350). Frankfurt am Main 2007, S. 105—116, ISBN 978-3-631-56489-9.

Кётен
История Ангальта
Аскании
Герцогства Германии
Светские княжества Священной Римской империи
Члены Рейнского союза